Rohožník può riferirsi a diversi comuni della Slovacchia:
Rohožník, nel distretto di Malacky (Bratislava)
Rohožník, nel distretto di Humenné (Prešov)